Giuseppe Bavastro (1760-1833) – corsaro italiano. 
 Julio Bavastro (1894-1918) – calciatore e militare uruguaiano.